Ллойд Биггл-младший () (17 апреля 1923 — 12 сентября 2002) — американский писатель, музыкант, историк. Автор многочисленных научно-фантастических, мистических и исторических произведений. Произведения неоднократно номинировались на престижные литературные премии в жанрах фантастики: премия Хьюго (1962), премия журнала Локус (1972, 1973 и 1974). Ветеран и инвалид Второй мировой войны, кавалер медали Пурпурное сердце.

Биография 
Лллойд Биггл родился в 1923 году в городе Ватерлоо в штате Айова. Во время Второй мировой войны служил связистом в звании сержанта в 102-ой пехотной дивизии. Дважды был ранен; второе ранение, шрапнелью в ногу, полученное в боях на Эльбе, оставило его на всю жизнь инвалидом.

После окончания школы полтора года учился в Университете Уэйна, в 1943 прервал учебу и поступил в армию. После войны продолжил образование в Университете Уэйна и получил степень бакалавра гуманитарных наук. Степени Мастера менеджмента и Доктора философии получил в Мичиганском университете, защитив диссертацию по теории музыки. Преподавал музыкальную литературу и историю музыки в Мичиганском и  в 1950-х годах. Начал профессиональную писательскую карьеру в 1955, а с 1963 года, после публикации повести «Все краски тьмы» (), занимался только писательским трудом.

Карьера писателя 
В мире научной фантастики Ллойд Биггл считается человеком, привнесшим в этот жанр эстетические мотивы. В его произведениях часто использовались музыкальные и художественные темы. Известные автор песен  и писатель-фантаст Орсон Скотт Кард считали, что в их молодости один из ранних рассказов Биггла, «Музыкодел» (), оказал значительное влияние на их последующую жизнь и творчество.

Библиография

Примечания

Литература 
 Вл. Гаков. Тихий голос музыкодела. Литературный портрет. //Если. — 1999. — № 09.

Выпускники Мичиганского университета
Выпускники Школы музыки, театра и танца Мичиганского университета